Magical Mystery Tour
 Magical Mystery Tour – film per la televisione del 1967 di e con i Beatles
 Magical Mystery Tour – album discografico dei Beatles
 Magical Mystery Tour – brano musicale dei The Beatles, dall'omonimo album